Бернар () — поширене французьке ім'я, а також прізвище від нього

Прізвище 

 Ален Бернар (1983) — французький плавець, олімпійський чемпіон
 Алі Бернар (1986) — американська борчиня вільного стилю
 Еміль Бернар (1868—1941) — французький художник-неоімпресіоніст
 Ерік Бернар (1964) — французький автогонщик, учасник чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1
 Клод Бернар (1813—1878) — французький медик, засновник ендокринології
 Поль Бернар (1898—1958) — французький театральний та кіноактор
 Реймон Бернар (1891—1977) — французький кінорежисер, сценарист та актор. Молодший син Трістана Бернара
 Сара Бернар (1844—1923) — французька акторка
 Трістан Бернар (1866—1947) — французький письменник, журналіст та правник

Посилання 
 
Французькі імена
Французькі прізвища